Ulica Władysława Sikorskiego – popularna nazwa ulic w Polsce;

Ulice:
 Ulica Władysława Sikorskiego w Biłgoraju
 Ulica Władysława Sikorskiego w Braniewie
 Ulica Generała Władysława Sikorskiego w Gorzowie Wielkopolskim
 Ulica Władysława Sikorskiego w Poznaniu
 Ulica Generała Władysława Sikorskiego w Sanoku
 Ulica Władysława Sikorskiego w Tarnobrzegu
 Ulica Generała Władysława Sikorskiego w Wałbrzychu
 Ulica Władysława Sikorskiego w Zamościu

Aleje:
 Aleja Władysława Sikorskiego w Kaliszu
 Aleja Władysława Sikorskiego w Lublinie
 Aleja Władysława Sikorskiego w Olsztynie

Sikorskiego